Los Ciruelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ciruelos, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 
 Los Ciruelos, Oaxaca, Santa María Tonameca, 
 Los Ciruelos, Nayarit, 

Robotskapade Mexikoförgreningar